Cataguases (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Cataguases (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais